Palm foi uma banda formada em Minneapolis no começo dos anos 90. A banda foi um projeto iniciado por Kristen Pfaff, antiga baixista do Hole. O projeto começou durante o período em que Kristen Pfaff esteve no Janitor Joe, sua outra banda. Palm teve um guitarrista de nome Peter. A banda fez poucas gravações demos, duas das quais sabem-se que é apenas instrumental e existe no formato de CD.

Bandas grunge
Bandas de rock alternativo dos Estados Unidos
Bandas do Minnesota